Grand Prix Wielkiej Brytanii 2000 (oryg. Foster's British Grand Prix) – 53. Grand Prix Wielkiej Brytanii, 51 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako czwarta w sezonie 2000 po raz 36. na torze Silverstone. W odbywającym się 23 kwietnia 2000 roku wyścigu zwycięstwo odniósł David Coulthard.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Wielka Brytania
2000
2000 w Anglii